Comunas francesas
 Balan (Ain)
 Balan (Ardenas)

Localidades romenas
 Bălan — cidade no distrito de Harghita
 Bălan (Sălaj) — comuna no distrito de Sălaj

Desambiguações de topônimos